Pavillon des Arts peut désigner :
le Pavillon des Arts de Pau, en France ;
le Pavillon des Arts de Zagreb, en Croatie ;
le Pavillon des Arts à Paris ();
le Pavillon des Arts du Nouveau-Brunswick.